Roberto de Orleans (en francés: Robert d'Orléans) (París, 9 de noviembre de 1840 - Saint-Firmin, 5 de diciembre de 1910), duque de Chartres, pretendiente orleanista al trono de Francia, fue el segundo hijo de Fernando Felipe de Orleans, duque de Orleans, hijo del rey Luis Felipe I de Francia, y la duquesa Elena de Mecklemburgo-Schwerin, hija del gran duque heredero Federico Luis de Mecklemburgo-Schwerin.

Biografía 

Nacido en 1840, el duque de Chartres quedó huérfano tempranamente. Su padre murió en un accidente de carruaje en 1842 y su madre murió en 1857, debido a una gripe grave que contrajo mientras cuidaba de él. Por lo tanto, sus abuelos, el rey Luis Felipe I y la reina María Amalia, se ocuparon de la crianza de él y de su hermano mayor, el conde de París, durante su infancia y adolescencia.

A estas desgracias familiares, hay que añadir el exilio que afectaba a los miembros de la familia de Orleans después de la revolución de febrero de 1848, donde el rey Luis Felipe abdicó en favor de su nieto, el conde de París. Por tanto, Elena de Mecklemburgo-Schwerin, duquesa de Orleans, llegó a la Cámara de Representantes, acompañada de su cuñado, el duque de Nemours, y sus hijos, para presentar a su primogénito como el nuevo rey de Francia y de ella misma como regente. Sin embargo, la Asamblea rechazó el proyecto y la Segunda República se estableció. La duquesa y sus hijos abandonaron Francia y se fueron a Alemania, mientras que Luis Felipe y el resto de la familia real se instalaron en el Reino Unido. Allí, los Orleans se instalaron en Claremont, propiedad del rey Leopoldo I de Bélgica, que era yerno de Luis Felipe. 

Enviado a Turín después de la muerte de su madre en 1857, el duque de Chartres dio continuidad a los estudios militares. Se convirtió en un oficial de los dragones del Piamonte, se alistó en la guerra de unificación italiana en el lado de la Casa de Saboya y Francia, a partir de 1859. Participó en la batalla de Palestro y fue condecorado por el rey Víctor Manuel II de Italia.

En 1861, Chartres y su hermano se alistaron para participar en un nuevo conflicto: la Guerra Civil Americana. Oficial del Estado Mayor del Comandante en Jefe de los ejércitos federales, el joven príncipe luchó contra los confederados en el Molino de Gaines. Durante su estancia en los Estados Unidos, los príncipes fueron acompañados por su tío, el príncipe de Joinville, que se presenta en muchas acuarelas.

De vuelta en Europa, el duque de Chartres, a continuación, decide casarse. Sin embargo, el exilio y ser miembro de una Casa considerada ilegítima por gran parte de las dinastías gobernantes, complicaba que el príncipe pudiera casarse con una princesa extranjera. Es por eso que buscó la mano de su prima, Francisca de Orleans-Joinville, con quien se casó el 11 de junio de 1863 en Kingston, Inglaterra.

En Bruselas con sus tíos Joinville y Aumale en 1870 durante la declaración de guerra por parte de Francia a Prusia, Robert de Chartres inmediatamente pidió al gobierno de Napoleón III el permiso para combatir. Pero el ministro de la Guerra se niega a la solicitud y Chartres no pudo alistarse en el ejército hasta la caída del imperio. A continuación, se alistó bajo el seudónimo de Robert y fue nombrado comandante de la escuadra de la Fortaleza en el ejército del Loira. Cuando terminó la guerra, sus acciones le valieron la medalla de Caballero de la Legión de Honor.

En 1871, para el gobierno interino mantener su posición en la jerarquía militar, fue enviado a Argelia para reprimir una revuelta de los nativos.

En 1881, el régimen republicano, cada vez más hostil con los miembros de las familias que gobernaron Francia (Orleans y Napoleón), retira al príncipe de su rango de coronel en la decimonovena caballería.

Matrimonio y descendencia 
El 11 de junio de 1863 se casó en la localidad inglesa de Kingston-on-Thames con su prima carnal, Francisca de Orleans.
Los duques de Chartres tuvo cinco hijos:

 María de Orleans (1865-1909), quien se casó en 1885 con el príncipe Valdemar de Dinamarca (1858-1939), hijo del rey Cristián IX de Dinamarca (1818-1906).
 Roberto de Orleans (1866-1885).
 Enrique de Orleans (1867-1901).
 Margarita de Orleans (1869-1940), quien se casó en 1896 con María Armando Patricio de Mac-Mahon (1855-1927), duque de Magenta y el hijo del presidente Patrice de Mac-Mahon (1808-1893).
 Juan de Orleans (1874-1940), duque de Guisa y pretendiente orleanista al trono de Francia con el nombre "Juan III", quien se casó en 1899 con su prima Isabel de Orleans (1878-1961), hija del conde de París.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).
  Caballero de la Orden de la Legión de Honor (Tercera República Francesa, 14/11/1871).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XIX
Dinastía de Orleans
Caballeros de la Legión de Honor
Oficiales del Ejército de la Unión
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en París
Nobles de Francia del siglo XX
Duques de Chartres (casa de Orleans)
Duques del siglo XIX
Duques del siglo XX